Chamicuro – gruppo etnico del Perù
 Lingua chamicura (codice ISO 639-3 ccc)